Maxims ungdom () er en sovjetisk film fra 1935 af Grigorij Kozintsev og Leonid Trauberg.

Medvirkende 
 Boris Tjirkov - Maksim
 Valentina Kibardina - Natasja
 Mikhail Tarkhanov - Polivanov
 Stepan Kajukov - Dmitrij Savtjenko
 Aleksandr Kulakov - Andrej

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1935
Dramafilm fra Sovjetunionen